

Događaji 
 prvi kameni most preko rijeke Tiber

Rođenja 
 Ptolemej IX., egipatski faraon

Smrti